L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 8 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  WTA 1000 de la saison.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Ana Bogdan, remplacée par  Emma Raducanu
  Jaqueline Cristian, remplacée par  Anna Karolína Schmiedlová
  Lauren Davis, remplacée par  Magdalena Fręch
  Anett Kontaveit, remplacée par  Maryna Zanevska
  Camila Osorio, remplacée par  Madison Brengle
  Patricia Maria Țig, remplacée par  Nuria Párrizas Díaz
  Zheng Qinwen, remplacée par  Dalma Gálfi

Pendant le tournoi 
L'Ukrainienne Lesia Tsurenko déclare forfait avant son match de troisième tour contre la Biélorusse Aryna Sabalenka. Elle explique ce forfait par une  qu'elle a faite après un entretien, dont elle se dit , avec le directeur général de la WTA Steve Simon concernant les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Lauréates 
La Kazakhe Elena Rybakina remporte son  WTA, le  en catégorie WTA 1000, en dominant en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka. Elle prend ainsi sa revanche de la finale de l'Open d'Australie où la kazakhe avait été battue par la biélorusse. elle est la première kazakhe à s'imposer à Indian Wells, le Kazakhstan devenant le 17ème pays au palmarès du tournoi féminin depuis sa création en 1989. 

La paire Tchèque Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková remporte le titre, il s'agit de leur  dans cette catégorie WTA 1000. Barbora Krejcikova remporte son 16ème titre en carrière, c'est le 22ème pour Katerina Siniakova, et le 15ème pour cette association qui a démarré en 2018.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2023)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2023 de la WTA
 Tournois WTA 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2023
Tennis en mars 2023
Sport en Californie en 2023
Sport aux États-Unis en mars 2023